Blödner ist der Familienname folgender Personen:

 Cyriak Blödner (1672–1733), deutscher Kartograf
 August Blödner (1852–1927), deutscher Fabrikant und Gothaer Stadtverordneter
 Oskar Blödner (1853–1916), deutscher Fabrikant und Kaufmann

Siehe auch:
 Plötner